Рассел Беннок (при народженні Багнюк; 1919—2020) — канадський ас-винищувач під час Другої світової війни.

Беннок — округ (графство) у штаті Айдахо.
 Беннок — переписна місцевість в окрузі Бельмонт штату Огайо.

Див. також 
 Баннок